Юнь-20 () — первый китайский тяжёлый военно-транспортный самолёт, производства Сианьской авиастроительной промышленной корпорации. 
Первый полёт совершил 26 января 2013 года.

История создания 
Техническое предложение самолёта было подготовлено в порядке реализации контракта (Соглашение с AVIC II № 808/2003 от 20.12.2003), заключённого украинским «Антоновым» с китайской государственной авиастроительной корпорацией AVIC II 20 декабря 2003 года, и ставшего по сути отправной точкой в создании Y-20. 

Самолёт разрабатывается с 2006 года. 
Аванпроект ТТС вполне соответствует нынешнему конечному облику Юнь-20, отличаясь только предложением по двигателям — вместо используемых сейчас российских Д-30КП-2 предполагалось использовать китайские двигатели FWS10-118 (оставались в стадии разработки до 2020 года). Тактико-технические характеристики аванпроекта ТТС также явно несколько более оптимистичны, чем нынешние характеристики Юнь-20. 
Также на Юнь-20 отсутствует предлагавшаяся в аванпроекте ТТС обдувка закрылков двигателями в стиле американского C-17A.

26 января 2013 года состоялся первый полёт первого прототипа Юнь-20. 
14 декабря 2013 второй прототип поднялся в небо. 

В июне 2016 первые два Y-20 были переданы для опытной эксплуатации в ВВС КНР.

Все прототипы оснащены российскими двигателями Д-30КП-2. Однако серийные самолёты по плану должны оснащаться собственным турбовентиляторным двигателем WS-18 с большей (122 кН против 117 кН), чем у Д-30КП-2, тягой. Однако, в 2016 году стало известно о контракте на поставку большой партии Д-30КП2 в Китай; собственные более мощные , для замены российских Д-30КП-2, появились только в 2020 году (и до сих пор испытываются).

Технические характеристики 
Приведённые ниже характеристики соответствуют модификации Юнь-20:

 Экипаж: 3 человека
 Длина: ~47 м
 Размах крыла: ~45 м
 Высота: ~15 м
 Колея шасси:
 База шасси:
 Площадь крыла: 310 м²
 Масса пустого: ~100 000 кг
 Масса максимальная взлётная: 220 000 кг
 Максимальная полезная нагрузка: 66 000 кг
 Ёмкость топливных баков:
 Двигатели:: 4 × Д-30КП-2 (4 × WS-18 по плану)
 Тяга максимальная: 4 × 117 кН (4 × 122 кН по плану)
 Максимальная скорость: 830 км/ч
 Крейсерская скорость на малой высоте: ~780
 Перегоночная дальность полёта: 7800 км
 Дальность полёта:
 с грузом массой 66 000 кг — 4400 км
 Практический потолок: 13 000 м

См. также 
 Ил-76
 Boeing C-17 Globemaster III
 Lockheed C-130 Hercules
 Ан-124

Примечания

Ссылки 
 Китай увеличит грузоподъемность транспортника Y-20
 Китай испытал собственный военно-транспортный самолет // Взгляд, янв 2013 

Самолёты Китая
Военно-транспортные самолёты
Самолёты Xian
Четырёхдвигательные реактивные самолёты